A Equipe Irlandesa da Copa Davis representa a Irlanda na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Ireland. Até 1912, fez parte da Equipe das Ilhas Britânicas de Copa Davis, momento em que se separou do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda.

Time atual

Equipe de 2009:
 Conor Niland
 James McGee
 Louk Sorensen
 Colin O'Brien

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe irlandesa)

Irlanda